Aunslev (plaats), plaats in Denemarken
 Aunslev (parochie), parochie in Denemarken